Булатовщина Ближняя или Булатовщина — деревня в Гдовском районе Псковской области.
Булатовщина Дальняя — деревня в Гдовском районе Псковской области.